Kandia peut désigner :

 Kandia Camara (1959-), une femme politique ivoirienne
 Kandia Kouyaté (née en 1958 ou 1959), une griotte malienne
 Kandia Traoré (1980-), un footballeur ivoirien
 la Communauté rurale de Kandia
 la soupe kandia, une spécialité sénégalaise.